Алтынку́ль («золотое озеро») — тюркский топоним. Может означать:

 Алтынкуль — кишлак в Андижанской области.
 Алтынкуль — городской посёлок в Республике Каракалпакстан.
 Алтынкуль — одно из названий Телецкого озера.
 Алтынкуль — название реки Бюрагансай в верхнем течении.

См. также 
 Алтын кёль, или Золотое озеро, — водоём в Ашхабаде.